Я́ковлево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Десёновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 889 человек (398 мужчин и 491 женщина); преобладающая национальность — русские (85%). По данным на 2005 год в деревне проживало 724 человека.

География 
Деревня Яковлево находится примерно в 14 км к югу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — деревни Новинки и Черепово. В 5 км северо-западнее деревни проходит Калужское шоссе.

Проезд от станции метро «Тёплый Стан» на автобусах, идущих в сторону Красной Пахры, до остановки «35 км». Затем около 6 км на местном автобусе (873).

История 
Покровская церковь села Яковлево известна с 1592 года: «За Романом Федоровым сыном Дурова купленная вотчина отца его село Яковлево, на речке Плесенке…, а в селе церковь Покрова Святыя Богородицы, на церковной земле места: попово, дьячково, просвирницино, пономарево; пашни церковныя земли 10 чети в поле, а в дву потому же…». С 1639 года до конца XVIII века село Яковлево принадлежало роду Толстых.

В 1677 году была построена новая каменная церковь на средства А. В. Толстого.

Во второй половине XVIII века в селе образовались две усадьбы, которые были объединены примерно в 1800 году А. А. Костылевой. Позднее село перешло к Павловым, а затем к А. Е. Владимирову.

В XIX веке село Яковлево входило в состав Десенской волости Подольского уезда. В 1899 году в селе проживало 115 человек.

В 1930 году сельский храм был закрыт, а в 1932 году — снесён.

Инфраструктура 
В деревне есть Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яковлевская Средняя общеобразовательная школа.

От бывшей усадьбы сохранился парк и каскад прудов на реке Плесенке.

В 2000-х годах построена небольшая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа